In nomine Domini —  начало тринитарной формулы латыни: In nomine Domini Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. (Во имя Господа Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.).
 In nomine Domini — папская булла 1059 года.